Метт Ірвін (,  29 листопада 1987, Вікторія) — канадський хокеїст, захисник клубу НХЛ «Нашвілл Предаторс».

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2004 року.

Захищав кольори професійних команд «Сан-Хосе Шаркс» та «Бостон Брюїнс». Наразі ж грає за клуб НХЛ «Нашвілл Предаторс».

Статистика

Посилання 

 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти АХЛ